

Cinema 
 The Gambler – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Gambler – film del 1916 diretto da Lynn Reynolds
 40.000 dollari per non morire (The Gambler) – film del 1974 diretto da Karel Reisz
 The Gambler – film del 1997 diretto da Károly Makk
 The Gambler – film del 2014 diretto da Rupert Wyatt

Letteratura 
 The Gambler – racconto di Paolo Bacigalupi del 2008

Musica 
The Gambler – opera di Sergei Prokofiev
 The Gambler – album di Kenny Rogers del 1978
 The Gambler – singolo di Kenny Rogers del 1978, dall'album omonimo
 The Gambler – EP di Mike Doughty del 2005

Pagine correlate 
 Gambler
 The Gamblers